Wittnau bezeichnet verschiedene Orte:
 Wittnau AG, Gemeinde im Kanton Aargau, Schweiz
 Wittnau (Breisgau), Gemeinde im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg, Deutschland

Siehe auch:
 Widnau
 Wittenau (Begriffsklärung)